Яхне́нко — українське прізвище. 

Відомі носії:

 Яхненко Наталя (1903–1995) — літературний псевдонім письменниці Наталії Зибенко-Пирогової.
 Яхненко Кіндрат Михайлович (1760–1868) — цукрозаводчик.
 Яхненко Михайло — підприємець Російської імперії українського походження.
 Яхненко Степан Михайлович — промисловець-цукрозаводчик, підприємець Російської імперії українського походження.

Українські прізвища
Прізвища на -енко